Миннахметов — фамилия; имеет женскую форму Миннахметова.
 Миннахметов, Джаудат Мидхатович (род. 1955) — российский предприниматель, общественный деятель, благотворитель.
 Миннахметов, Ирек Джаудатович (1980—2020) — российский предприниматель, управленец, спортсмен.